Alain Weill ist der Name folgender Personen:

* Alain Weill (Kunstkritiker) (* 1946), französischer Kunstkritiker
 Alain Weill (Manager) (* 1961), französischer Medienmanager